Vienesa es el gentilicio femenino de Viena. También puede referirse a:
 Vienesa (Wienerbrød en danés), un tipo de pastel.
 Salchicha vienesa
 Apertura vienesa en ajedrez.